Грегор Мартини, немецкий вариант — Грегор Мартин, латинский вариант — Грегориус Мартини (, , , около 1575 года, деревня Дажин около Лёбау, Лужица, Саксония — 1632 года, деревня Поршицы около Баутцена, Саксония) — лютеранский священнослужитель, лужицкий писатель. Писал на верхнелужицком языке.

Биография 
Родился около 1575 года в нижнелужицкой деревне Дажин в окрестностях города Лёбау. С 1600 по 1605 года — настоятель лютеранского прихода в Хохкирхе. С 1605 по 1618 года служил диаконом в нижнелужицкой деревне Стара Дарбня, с 1618 по 1623 года — настоятель в деревне Малешецы и с 1623 года до своей кончины — настоятель в деревне Поршицы.

В 1627 году издал книгу «Die Sieben Bußpsalmen des königlichen Propheten Davids. Windisch und Deutsch» (Семь покаянных псалмов царя-пророка Давида) на любийском диалекте верхнелужицкого языка, которая относится к корпусу Лужицких языковых памятников (сегодня книга известна под названием «Martinijowe pokutne psalmy»).

Примечания

Литература 
 Michał Hórnik: Martinijowe pokutne psalmy z l. 1627. W: ČMS 24 (1871), str. 3-14.
 Jurij Młynk: Martini, Hrjehor. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 362
 Rudolf Jenč: Stawizny serbskeho pismowstwa. Zwjazk I, Budyšin 1954, str. 46-49.
 Sasahara, Ken, Zur Wortfolge von Gregorius Martinis Die Sieben Bußpsalmen des königlichen Propheten Davids. Windisch und Deutsch (1627), Tokyo University Linguistic Papers, 33 (2013), 239—253

Верхнелужицкие писатели